Leonardo Josue Caracas Velasquez (21 de abril, 1992), mais conhecido como Leycang El Grandioso, é um cantor,ator e compositor de Reggaetón e  Pop urbano, nascido em Maracaibo, Venezuela.

Gravou a música "Me muero por quererte" com o grupo Calibú, tendo sido indicado ao  Pepsi Music Awards na categoria "Merengue Tropical", e utilizada como tema juvenil para a telenovela  por Venevisión, Natalia del Mar.

Carreira musical 
Seu início artístico foi desde muito jovem, em 2011 gravou a versão  Merengue da canção "Me Muero Por Quererte" junto com o grupo venezuelano Calibú, pela mão dos produtores  Venezuelanos Daniel & Yein e Subele Ram, sendo este o tema da juventude da  Venezuelana novela Natalia del Mar de Venevisión. Seu nome foi divulgado em vários meios de comunicação venezuelanos, parte da Colômbia, México e Estados Unidos. No final de 2013 decidiu fazer a nova versão da canção "Transportarte" em conjunto com Diego A., sendo gravada na El Castillo Records, que até 2014 foi aceite por várias rádios da região e teve muito apoio do general público.

Leycang lançou mais de 6 músicas, além de vários remixes. Ele lançou a música "Todo Te Lo Dí (Remix)", cuja faixa acumulou um total de mais de um milhão de reproduções no Spotify. Ele também é conhecido por uma série de colaborações com outros artistas e, como resultado, apareceu em várias gravadoras.Participou da mixtape «El Arsenal» da El Castillo Records, com a sua canção «A Kilometros», that same year he recorded the song "Una Noche Mas" together with El Dainny and Coker & Gael, having a great reception in various parts of the country. Mais tarde, em 2019, a gravadora El Castillo Records o contatou para gravar a música "Real", uma música no estilo de  Trap.

Em 2021, Leycang juntou-se ao talento colombiano nesta ocasião com o artista Andy Rowse, DJ DJFXNC e o produtor Jony Lams para trazer "Teriyaki". Segundo os artistas e produtores esta será a primeira de várias colaborações que estão a caminho pois têm uma boa relação tanto de trabalho como de amizade, tendo um grande sentimento na hora de fazer música. Ele também lançou "Massari", um dancehall fundido com trap que conta uma história de amor.

Em março de 2002, Leycang se junta ao porto-riquenho El Josuet para lançar a música "Quererte Es Un Castigo".

Discografia

Simples

Filmografia

Prêmios e indicações

Pepsi Music Awards 
Em 2012, a música "Me Muero Por Quererte", com a qual a banda Calibu também colaborou, foi indicada ao Pepsi Music Awards que alcançou a 12ª posição no Ranking da Pepsi, onde os artistas Judy Buendia, Víctor Drija  e Grupo Treo se destacaram entre os primeiros colocados.

Mara Internacional Awards 
Ele foi indicado para a categoria "Artista Urbano Emergente do Ano" no Mara International Awards em 2019.

Ocammys Awards 
Leycang El Grandioso foi nomeado “Revelation Urban Artist” no 2020 Ocammys Awards, realizado em julho nas instalações do  Canal I.

Tacarigua de Oro Internacional Awards 
Leycang El Grandioso foi o vencedor na categoria "Artista Urbano Revelação".

Turpial Golden Awards 
Em 27 de abril de 2022, Leycang foi premiado na categoria "Impact Urban Pop Singer of the Year" no Turpial Golden Awards realizado no Teatrex em Caracas, Venezuela.

Prêmios Lucero de Plata Internacional 
Em 17 de junho de 2022, Leycang foi o vencedor da categoria "Artista Urbano Impacto del Año" do Ano no Lucero de Plata Internacional Awards.

Prêmios Latin Mara Internacional 
Em 15 de setembro de 2022, Leycang El Grandioso foi o vencedor da categoria "Cantor Revelação da Música Urbana" no Latin Mara International Awards realizado nas instalações da Green Martini (Centro Sambil Caracas).

Prêmios Venezuela de Oro 
Em 15 de novembro de 2022, foi o vencedor como "Cantor Urbano do Ano" no Prêmio Venezuela de Oro realizado no Teatro Baralt de Maracaibo.

Prêmios Tamanaco de Oro 
Em 2 de dezembro de 2022, Leycang recebe o prêmio como "Artista Urbano de Projeção Internacional" no Tamanaco de Oro.

Music Artes Awards 
Leycang foi indicado na categoria "Artista Favorito do Ano" no New York City Music Artes Awards.

References 

Cantores da Venezuela
Cantores de língua espanhola
Nascidos em 1992